Жма́ев — русская фамилия. Женская форма Жмаева.

Известные носители 
 Жмаев, Александр Владимирович (род. 1977) — российский хоккеист.
 Жмаев, Иван Романович (1743—1807) — городской голова Перми.
 Жмаев, Николай Романович (1916—2000) — Герой Советского Союза.